Клаусура 2018 () — вторая половина 75-го профессионального чемпионата Мексики по футболу (сезона 2017/18) с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Плей-офф за чемпионство

1/4 финала

Первые матчи

Ответные матчи

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 Чемпионат Мексики 2017/2018 на rsssf.com 

2018
Мексика
Спорт в Мексике в 2018 году